Georges Pancol (1888 - 1915), poète français,
 Katherine Pancol (1954 -), romancière française.

Voir aussi 
 Pancole, un petit hameau italien de Toscane.